Qayalı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Qayalı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Qayalı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian